Горгонопси (Gorgonopsidae) — родина викопних плазунів ряду Терапсиди (Therapsida). Ці тварини відносяться до звірозубих ящерів та близькі до предків ссавців. Родина існувала у пермському періоді, 265–252 млн років тому. Скам'янілі рештки представників родини знайдені у Південній Африці та Росії.

Опис 
Передні ноги зігнуті, задні ноги випрямлені. Великі різці та ікла, заіклові зуби або малі або нечисленні, або їх взагалі немає. Найбільшим представником родини була іностранцевія.

Класифікація 

 Ряд Therapsida
 Підряд GORGONOPSIA
 Родина Gorgonopsidae
 Aelurognathus
 Aelurosaurus
 Aloposaurus
 Arctognathus
 Arctops
 Broomisaurus
 Cephalicustriodus
 Cerdorhinus
 Clelandina
 Cyonosaurus
 Dinogorgon
 Eoarctops
 Galesuchus
 Leontocephalus
 Lycaenops
 Paragalerhinus
 Scylacognathus
 Sycosaurus
 Viatkogorgon
 Підродина Gorgonopsinae
 Gorgonops Sauroctonus Scylacops Підродина Inostranceviinae
 Inostrancevia Pravoslavlevia Підродина Rubidgeinae
 Broomicephalus Leogorgon Prorubidgea Rubidgea Філогенія 
Філогенетична кладограма згідно з Gebauer (2007):

 Примітки 

 Посилання 
 Bakker, R.T. (1986), The Dinosaur Heresies, Kensington Publishing Corp.
 Cox, B. and Savage, R.J.G. and Gardiner, B. and Harrison, C. and Palmer, D. (1988) The Marshall illustrated encyclopedia of dinosaurs & prehistoric animals, 2nd Edition, Marshall Publishing.
 Fenton, C.L. and Fenton, M.A. (1958) The Fossil Book, Doubleday Publishing.
 Hore, P.M. (2005), The Dinosaur Age, Issue #18. National Dinosaur Museum.
 Sigogneau-Russell, D., 1989, «Theriodontia I — Phthinosuchia, Biarmosuchia, Eotitanosuchia, Gorgonopsia» Part 17 B I, Encyclopedia of Paleoherpetology, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart and New York.
 Ward, P.D. (2004), Gorgon'', Viking Penguin.
 Gebauer (2007), Phylogeny and Evolution of the Gorgonopsia with a Special Reference to the Skull and Skeleton of GPIT/RE/7113 (‘Aelurognathus?’ parringtoni). Ph.D. Dissertation, Tübingen University. 

Звірозубі
Вимерлі родини плазунів